Stati Uniti d'America
 Norcross – città della Contea di Gwinnett, Georgia
 Norcross – città della Contea di Grant, Minnesota